Exeter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Exeter Township (Kansas)
 Exeter Township (Michigan)
 Exeter Township (Missouri)
 Exeter Township (Berks County, Pennsylvania)
 Exeter Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Exeter Township (Wyoming County, Pennsylvania)
 Exeter-Fairmont Consolidated Township, Nebraska